Гаврии́л Ивано́в:
 Иванов, Гавриил Афанасьевич (1826—1901) — русский филолог, ректор Московского университета.
 Иванов, Гавриил Иванович (1922—2011) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда (1976).
 Иванов, Гавриил Николаевич (1861—1935) — русский архитектор.
 Иванов, Гавриил Петрович ― советский историк, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник культуры РСФСР